Флаг А́ртинского городского округа Свердловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 17 июля 2003 года как флаг муниципального образования Артинский район и посёлка Арти (после муниципальной реформы — «Артинский городской округ») и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1312.

Флаг муниципального образования Артинский район и посёлка Арти является основным, наряду с гербом, опознавательно-правовым знаком муниципального образования Артинский район, составленный и употребляемый в соответствии с правилами вексиллологии. Флаг служит символом Артинского района как муниципального образования и посёлка Арти как центра муниципального образования, символом единства его населения, прав и процесса местного самоуправления.

Решением Думы Артинского городского округа от 1 ноября 2012 года № 90, флаг муниципального образования Артинский район и посёлка Арти стал флагом Артинского городского округа.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, составленное равными по величине горизонтальными полосами зелёного и красного цветов, несущее у древка полосу, разделённую по вертикали волнообразно на синюю и белую части, имеющую ельчатый край и занимающую 1/5 от длины полотнища. По центру зелено-красной части помещены фигуры районного герба: коса и роза ветров, выполненные жёлтым цветом.

Обратная сторона зеркально воспроизводит лицевую».

Обоснование символики 
Сине-белая полоса с ельчатым краем служит указанием на природные (водные и лесные) богатства округа вообще и на пихты с сизой хвоей, произрастающие на его территории, в частности.

Деление полотнища на зелёный и красный цвета символизирует границу Европы и Азии, а лежащее поверх неё полотнище косы — Артинский косный завод, единственный в Европе и Азии.

Роза ветров представляет старейшую на Урале обсерваторию, ведущую наблюдения магнитного поля земли.

Примечания 

Сельскохозяйственные орудия в геральдике